Aertgen Claesz. van Leyden (1498-1564) – pittore olandese
 Allaert Claesz (1508-1560) – pittore olandese
 Cornelis Claesz van Wieringen (1576-1633) – pittore olandese
 Gerrit Claesz Bleker (1592-1656) – pittore olandese
 Pieter Claesz (1597/1598-1661) – pittore olandese
 Reyer Claesz Suycker (1590-1653) – pittore olandese
 Willem Claesz Heda (1593/1594-1680/1682) – pittore olandese